Luís de Camões — poeta português
 Camões (filme) — de José Leitão de Barros (1946)
 Prémio Camões — prêmio literário
 Instituto Camões — entidade cultural
 Camões (cratera) — do planeta Mercúrio
 Praça Luís de Camões — no Bairro Alto, Lisboa

Desambiguações de antropônimos